Клинов — русская фамилия. Известные носители:
 Клинов, Антон Эдуардович (1987) — российский самбист.
 Клинов, Игорь Петрович (1922—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.